Любовний маніфест () — мелоромантична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Камо Набако», про кохання між осамотілим бізнесменом і йоґо старанним робітником.

Сюжет 
Величезний будинок, вкінець спорожнілий після несподіваноґо одруження єдиного сина, і в руках стара фотографія коханої дружини, яка померла багато років тому - щемливе почуття самотності може торкнутися навіть впливового бізнесмена.

Чи можна впустити у своє серце незнайому людину і хто ж цей працьовитий юнак з щирою посмішкою: довгоочікуваний ковток свіжого повітря або черговий пішак у руках конкурентів?

Персонажі 
 Сакурай Юусуке — впливовий осамотілий бізнесмен. Темне волоося.
 Хасеґава Хаоюкі — білявий хлопець, був безпритульним, панічно шукав роботу, поки не впав від безсилля під воротами будинку Сакурая.
 Акіра Місузу — син Сакурая.

Див. також 
 Prince of Tennis dj - Yours Channel
 The Window Cleaner and the Director
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «manga.animea.net» 
 Манґа на сайті «mangawall.com» 

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако